Jérémie steht für:

 Jérémie, ein französischer Vorname, siehe Jeremy
 Jérémie (Haiti), eine Stadt im Departement Grand'Anse auf Haiti